Spalacotherium é um gênero extinto de mamíferos primitivos, provavelmente predadores, conhecidos a partir de fósseis encontrados em depósitos europeus que datam do período jurássico tardio e do início do Cretáceo (há cerca de 160 a 100 milhões de anos). O gênero Spalacotherium possui uma dentição simetrodonte, caracterizada por dentes molares com três cúspides dispostas em triângulo. Os simetrodontes estão entre os mamíferos mais antigos conhecidos e também entre as faunas europeias mais comuns da época.

O gênero Spalacotherium Owen foi originalmente criado a partir de espécimes do Grupo Purbeck em 1854.

Espécies 
 Spalacotherium tricuspidens Owen, 1854 (tipo)
 Spalacotherium taylori Clemens & Lees, 1971
 Spalacotherium henkeli Krebs, 1985
 Spalacotherium evansae Ensom & Sigogneau-Russell, 2000
 Spalacotherium hookeriGill, 2004

Ver também 
 Spalacotheriidae
 Lista de animais extintos
 Lista de mamíferos pré-historicos

Dinossauros do Jurássico
Espécies fósseis descritas em 1854